El término se puede referir a:
 La romanización pīnyīn usada para transcribir el chino estándar.
 El idioma pinyin (Camerún) de la familia ngemba.